

Wydarzenia 

 I wojna punicka: armia rzymska Regulusa wygrała w bitwie pod Adys, jednak niedługo potem poniosła klęskę pod Tunesem.